

Geografia 
Antartide
 Hayes – ghiacciaio della Terra di Coats
Canada
 Hayes – fiume del Manitoba
Francia
 Hayes – comune del dipartimento della Mosella
 Les Hayes – comune del dipartimento del Loir-et-Cher
 Giamaica
 Hayes – città nella parrocchia di Clarendon
Groenlandia
 Penisola di Hayes – penisola del nord dell'isola
Regno Unito
 Hayes – zona del London Borough of Bromley (Kent)
Hayes – zona del London Borough of Hillingdon (Middlesex)
Stati Uniti d'America
 Hayes – località della Contea di Stanley
 Hayes – township della Contea di Charlevoix, Michigan
 Hayes – township della Contea di Clare, Michigan
 Hayes – township della Contea di Otsego, Michigan
 Contea di Hayes – contea del Nebraska

Informatica 
 Insieme di comandi AT Hayes – set di comandi del modem
 Hayes Microcomputer Products – ditta produttrice di modem

Persone